Кристаллохи́мия — наука о кристаллических структурах и их связи с природой вещества. Кристаллохимия изучает пространственное расположение и химическую связь атомов в кристаллах, а также зависимость физических и химических свойств кристаллических веществ от их строения. Будучи разделом химии, кристаллохимия тесно связана с кристаллографией. Источником экспериментальных данных о кристаллических структурах являются главным образом рентгеноструктурный анализ, структурная электронография и нейтронография, с помощью которых определяют абсолютные величины межатомных расстояний и углы между линиями химических связей (валентные углы). Кристаллохимия располагает обширным материалом о кристаллических структурах десятков тысяч химических веществ, включая такие сложные объекты, как белки и вирусы. По состоянию на 1 января 2008 года установлена кристаллическая структура примерно 425 тысяч соединений, из них около 200 тысяч (42 %) составляют органические соединения (остальные — неорганические).

Описание 
Основные задачи кристаллохимии: систематика кристаллических структур и описание наблюдающихся в них типов химической связи; интерпретация кристаллических структур (выяснение причин, определяющих строение того или иного кристаллического вещества) и их предсказание; изучение связи физических и химических свойств кристаллов с их структурой и характером химической связи.

История 
Кристаллохимия появилась вместе с рентгеновским методом определения структур кристаллов. Идея метода была предложена Лауэ, в честь которого дифракционная картина пучка с непрерывным спектром называется лауэграммой. Первые расшифровки структур были сделаны отцом и сыном Брэггами. В дальнейшем они сделали выдающийся вклад в развитие науки о кристаллических структурах, за что удостоились Нобелевской премии. Как самостоятельная наука кристаллохимия оформилась в 20-х годах 20-го века.

Большой вклад в науку о кристаллических структурах внёс Полинг, советские учёные Белов Н. В., Урусов В. С., Стручков Ю. Т. и многие другие.

Методы кристаллохимии 
 Рентгеноструктурный анализ
 Электронография
 Нейтронография
 Мессбауэрография

Законы кристаллохимии 
 Правила Полинга
 Правило Гольдшмидта

Понятия:
 Изоморфизм — Морфотропия

Примечания

Литература 

 
 Бокий Г. Б. «Кристаллохимия». : Изд-во МГУ, 1960. — 357 с.
 Урусов В. С. «Энергетическая кристаллохимия». : «Наука», 1975. — 335 с.
 Аблесимов Н. Е. «[Синопсис химии: Справочно-учебное пособие по общей химии http://www.neablesimov.narod.ru/pub04c.html]» — Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. — 84 с.
 Аблесимов Н. Е. «Сколько химий на свете? ч. 1.» // «Химия и жизнь — XXI век». — 2009. — № 5. — С. 49-52.

Ссылки 
 
 Химический факультет МГУ: Учебные материалы по курсу кристаллохимии